Hans Streicher ist der Name folgender Personen:

* Hans Augustin Streicher († 1573), deutscher Arzt 
 Hans-Joachim Streicher (1924–1990), deutscher Chirurg